est la formule brute de plusieurs isomères :

 n-butyllithium, abrégé n-BuLi : , numéro CAS  ;
 sec-butyllithium, abrégé sec-BuLi ou s-BuLi : , numéro CAS  ;
 tert-butyllithium, abrégé tert-BuLi ou t-BuLi : , numéro CAS .